Uvas de raposa puede referirse a:
 el nombre común de la planta Paris quadrifolia; o
 el nombre común de la planta Sedum album.